Noginsk (oblast Moskou), voorheen Bogorodsk
 Bogorodsk (oblast Nizjni Novgorod)